Daia – gmina w Rumunii, w okręgu Giurgiu
 Daia – wieś w Rumunii, w okręgu Giurgiu, w gminie Daia

 Daia – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Apold
 Daia – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Bahnea
 Daia – wieś w Rumunii, w okręgu Sybin, w gminie Roșia

 Zobacz też
 Daia Română – gmina w Rumunii, w okręgu Alba
 Daia Română – wieś w Rumunii, w okręgu Alba, w gminie Daia Română